Сезон 1923/24 — 14-й сезон в истории «Винер Аматёр», а также 13-й сезон подряд, который клуб провёл в высшем дивизионе австрийского футбола. По итогам сезона клуб впервые в своей истории стал чемпионом Австрии, а также во второй раз выиграл Кубок Австрии. Таким образом, «Аматёр» оформил свой первый «золотой дубль».

Чемпионат Австрии в этом сезоне официально назывался Первый класс Венской лиги.

Состав команды

Чемпионат Австрии

Турнирная таблица

Матчи 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок Австрии 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Товарищеские матчи

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
Austria Wien Archiv — Die Online Statistik
Чемпионат Австрии 1923/24 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок Австрии 1923/24 на сайте AustriaSoccer.at

1923/1924
Винер Аматёр